ORP „Błyskawiczny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Błyskawiczny” – ścigacz okrętów podwodnych projektu 194 z lat 40. XX wieku, ex-radziecki MO-552
 ORP „Błyskawiczny” (451) – doświadczalny kuter torpedowy projektu 663D z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów